Héroïnes peut désigner :
 Héroïnes, un recueil des manuscrits et tapuscrits des Héroïnes de Claude Cahun ;
 Héroïnes, un film français réalisé par Gérard Krawczyk, sorti en 1997 ;
 Héroïnes, série télévisée réalisée par Audrey Estrougo en 2016 pour Arte.
 Héroïnes, de madame Bovary à Wonder Woman, un livre Larousse illustrant diverses héroïnes écrit par Mélanie Boissonneau et Laurent Jullier. ;